Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 218-as, továbbá 218A, 218B, 218C jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 218-as busz (Budapest)
 218B busz (Budapest)ideiglenes járat, megszűnt
 218A busz (Budapest, 2012)ideiglenes járat, megszűnt
 218C busz (Budapest, 2015)ideiglenes járat, megszűnt